GCOS est un sigle pour:
 General Comprehensive Operating System, un système d'exploitation d'ordinateurs
 Global Climate Observing System, système d'observation global du climat (voir Organisation météorologique mondiale)
 le commandant du Commandement des opérations spéciales